Le nom Vesoul peut désigner :
 Vesoul, commune française, préfecture du département du Haute-Saône en région Franche-Comté.
 Vesoul Technologia, zone d'activité de la ville de Vesoul
 Vesoul-Bénian, cité algérienne fondée en 1853 par des habitants de Vesoul, qui porte actuellement le nom de Aïn Benian.
 Vieux-Vesoul, quartier historique de la ville de Vesoul
 Vesoul, chanson de Jacques Brel sortie en 1968.

Voir aussi 
 Frotey-lès-Vesoul, commune de l'agglomération de Vesoul
 Montigny-lès-Vesoul, commune de l'agglomération de Vesoul
 Colombe-lès-Vesoul, commune de l'agglomération de Vesoul
 Noidans-lès-Vesoul, commune de l'agglomération de Vesoul
 Auxon, parfois appelé Auxon-lès-Vesoul, commune de l'aire urbaine de Vesoul
 Saulx, parfois appelé Saulx-de-Vesoul, commune de l'aire urbaine de Vesoul

Homonymie de patronyme